Luigi Mannelli – pallanuotista italiano
 Luigi Mannelli – politico italiano